Лейбсон, Лев Германович (22 октября 1900, , Пинежский уезд, Архангельская губерния — 22 мая 1994, Санкт-Петербург) — советский учёный, физиолог, эндокринолог, основатель эволюционной эндокринологии, онтогенетического направления в эволюционной физиологии. Ученик Леона Абгаровича Орбели.

Основатель лаборатории молекулярной эндокринологии Института эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова.

Биография 
Лев Германович Лейбсон, ровесник века, родился 22 октября 1900 года в уездном городе Пинега Архангельской губернии, в семье врача. В 1903 году семья переезжает в Архангельск, где проходят его детство и юность. Родители Льва Германовича уделяли большое внимание его воспитанию.

В 1920 году, через два года после окончания гимназии, Лев Германович поступает в Петроградский медицинский институт (ныне СПбГМУ им акад. И. П. Павлова.). В этих стенах происходит знакомство, определившее дальнейшую судьбу Льва Германовича. Лекции по физиологии им читает профессор Л. А. Орбели. Как потом напишет Лейбсон, «На мою долю выпало великое счастье с молодых лет испытать силу притяжения Леона Абгаровича, его идей и его замечательной личности».

Увлеченный идеями Орбели, с третьего курса Лев Германович начинает выполнять экспериментальную работу на кафедре и отдает этой работе все своё время и силы. Этому не могли помешать даже тяжелейшие условия, в которых проходила работа: неотапливаемые помещения, нехватка корма для животных, с которыми исследователям приходилось делиться из своего скудного пайка. В результате в 1924 году публикуется первая работа Льва Германовича «К вопросу о непосредственной зависимости деятельности почек от одноименных надпочечников».

После окончания института в 1926 году, Лев Германович поступает в аспирантуру Государственного института физического образования им. П. Ф. Лесгафта, в которой под руководством Орбели выполняет ряд работ, в частности по выяснению физиологической роли органических кислот. Параллельно с этим Лейбсон занимается педагогической деятельностью на кафедре физиологии своей alma mater вместе с А. Г. Гинецинским, с которым их на долгие годы скрепила дружба. Записки, которые они составляли к занятиям, выросли в практический курс физиологии, который был издан под редакцией Орбели в 1933 году.

В 1929 году по просьбе директора Ленинградского областного научно-практического института охраны здоровья детей и подростков Орбели организовывает физиологическую лабораторию, помощником по организации и руководству которой избирается Лейбсон. Лаборатория создается с целью создания теоретической и экспериментальной базы для практических рекомендаций врачам в борьбе за здоровье детей. Постановление правительства о политехнизации школы, вышедшее в 1931 году, и повысившийся в связи с этим интерес к изучению возрастных особенностей физиологии явились дополнительными факторами, сопутствовавшими активной разработке в этой области. Таким образом, в новой лаборатории начинают производиться исследования по физиологии развивающегося организма как на животных, так и на детях, и закладывается фундамент онтогенетического направления эволюционной физиологии.
Работы в частности ведутся по изучению развития моторной коры, терморегуляции, регуляции метаболизма у животных. У детей определяли энергетические потребности организма, изучали физиологические аспекты развития трудовых навыков.

В 1934 году по совокупности трудов Льву Германовичу присваивается степень кандидата биологических наук.

В это время организовывается Всесоюзный институт экспериментальной медицины, в котором Леон Абгарович Орбели создает отдел эволюционной физиологии. На должность заведующего лабораторией физиологии развития приглашается Лев Германович. Первое время у отдела отсутствуют свои помещения, поэтому работа по-прежнему проводится в ОЗДиП. Исследования, проводимые в этот период, связаны с изучением нервно-мышечного прибора в процессе эмбрионального развития.

В 1935 году в связи с загруженностью Орбели он передает руководство лабораторией в ОЗДиП также Льву Германовичу. В этом же году происходит знаменательное событие — XV Международный конгресс физиологов, проводимый в Ленинграде и Москве. Лейбсон принимает в нём активное участие и заведует справочно-информационным бюро.

В 1936 году начинается полноценная работа в построенных зданиях ВИЭМ в Колтушах. В этот период в лаборатории Лейбсона начинается целенаправленная работа на новом ключевом объекте исследований — курином эмбрионе. Интерес к данному объекту связан с отсутствием влияний на развитие эмбриона со стороны материнского организма. В частности, проводится работа по изучению влияния недостатка кислорода на развитие эмбрионов и определяются некоторые параметры обмена веществ.

Временное затишье прервалось с началом Великой Отечественной войны. В 1941 г. в тяжелом состоянии (дистрофия и развившаяся инфекция) эвакуирован в Казань, куда переведены физиологические институты академии наук. После выздоровления Лейбсон работает в госпиталях 48-го эвакопункта и читает лекции врачам. В этот период проводятся исследования по изучению регуляции содержания сахара в крови при боевых поражениях мозга, определяется содержание молочной кислоты и глюкозы в спинномозговой жидкости, при септическом менингите, возникшем на почве мозговой травмы. В эти трудные времена одно за другим происходят несчастья в личной жизни Льва Германовича. В первый год блокады Ленинграда от болезней и истощения умирают его мать и отец. В Минеральных Водах от рук нацистов погибает сестра, ассистент кафедры физиологии эвакуированного Педиатрического института.

В 1944 году после снятия блокады Лейбсон возвращается в Ленинград и вместе с другими сотрудниками занимается восстановлением разрушенной базы институтов и жилых зданий. Вскоре возобновляется научная работа в Колтушах и Институте Павлова. Однако недолгая радость возможности снова заниматься любимым делом омрачается новым поворотом. В 1948 г. была организована печально известная сессия ВАСХНИЛ, после которой школа Орбели была подвергнута резкой критике на расширенном заседании Президиума Академии наук. Ситуация обостряется в 1950 г., когда прошла научная сессия, посвященная проблемам физиологического учения академика Павлова, организованная АН и АМН СССР. Последовавшее за этим увольнение Орбели со всех должностей в АН СССР сказалось и на его учениках, в том числе и на Лейбсоне. В этом же году лабораторию Л. Г. Лейбсона закрывают, увольняют его жену, младшего научного сотрудника Р. С. Лейбсон. Льва Германовича не сокращают, но при этом переводят на должность старшего научного сотрудника и лишают квартиры в Колтушах. Благодаря настойчивости Лейбсона, который обратился в суд, приказ об увольнении отменяют, хотя несколько последующих лет он и его семья находятся в трудном материальном положении. В этих условиях в 1954 году он защищает докторскую диссертацию «О регуляции содержания сахара в крови во взрослом и развивающемся организме». В этом же году ему оказывает поддержку и приглашает в свою лабораторию В. Г. Баранов, в которой Лейбсон занимается определением эстрогенов у беременных и рожениц, а также одним из первых использует для этого химический метод и адаптирует его для клиники.

На волне начавшейся хрущевской оттепели в 1954 г. происходит реабилитация многих научных направлений и школы Орбели в том числе. В результате этих благоприятных перемен в 1956 году создается Институт эволюционной физиологии им. Сеченова, на заведование группой в котором приглашается Л. Г. Лейбсон. Группа затем преобразуется в лабораторию эволюции эндокринных функций.

На этой базе широким фронтом разворачивается вся дальнейшая работа по изучению эндокринных функции в онтогенезе. Наряду с этим одной из первых лаборатория обращается к исследованиям в филогенезе, активно продвигаемых ученицей Лейбсона Эрикой Михайловной Плисецкой.

В 1962 г. выходит в свет его фундаментальная монография «Сахар крови», которая и на сегодняшний день остается актуальной. В результате этого идеи Льва Германовича получают признание не только на Родине, но и за границей. Подтверждением этому является проведение усилиями лаборатории в 1975 году Международного симпозиума «Эволюция островковой ткани поджелудочной железы». Мероприятие хотя и являлось узкоспециализированным, собрало всех самых ведущих специалистов в мире по данному направлению. Результаты симпозиума были опубликованы за рубежом, что стимулировало дальнейшее широкое распространение идей Льва Германовича. Одним из ключевых таких положений явилась идея о том, что «мозг и вообще нервную систему нельзя ни противопоставлять эндокринной, ни сопоставлять с ней. В организме имеется единый коммуникативный, регуляторный и координационный аппарат, использующий два механизма: проводниковый и гормональный. Первый образуется только нервной тканью, второй — нервной и эпителиальной».

В последующий период начинается активное внедрение в работу лаборатории новых биохимических и иммунологических методов и подходов,  позволяющих лаборатории находиться на передовых рубежах эволюционной эндокринологии. Эти методические подходы создали базу для решения проблем сегодняшнего дня.

Немаловажным признанием писательского таланта Льва Германовича явилась возложенная на него задача биографического описания жизни и деятельности его учителя Леона Абгаровича Орбели. В 1973 году вышла книга с одноименным названием, в которой её автор сумел не только осветить деятельность Леона Абгаровича, но и показать становление всей школы эволюционной физиологии.

В течение последующих лет была опубликована в соавторстве биография А. Г. Гинецинского (1985), с которым на протяжении многих лет Лейбсона связывала тесная дружба. В последние годы была опубликована книга о его отце «Врач русского севера», а также стихи Льва Германовича «Мой век», в которых отразилась вся его трудная и долгая жизнь.

Формально Лев Германович оставил заведование лабораторией в 1979 году. Однако до последних дней он приходил в неё и продолжал работу. В 1980-х лаборатория перешла на новый уровень исследований, в результате чего название лаборатории изменилось, она стала лабораторией молекулярной эндокринологии.

Похоронен на Преображенском еврейском кладбище.

10 сентября 1941 года у Льва Германовича родился сын — Константин Львович Лейбсон, сейчас работающий учителем алгебры и геометрии в ФМЛ № 239.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
  РНБ
  РНБ
  РНБ
 
 
 
 
  РНБ
  PMID 11605446

Выпускники Санкт-Петербургского медицинского университета
Сотрудники ИЭМ Санкт-Петербурга
Похороненные на Преображенском еврейском кладбище
Родившиеся в Пинежском уезде
Физиологи СССР
Эндокринологи СССР